Wusterwitz kan syfta på:

Geografi

Polen
Wusterwitz, Kreis Dramburg (Pommern), tyska namnet för en ort i Pommern, se Ostrowice
Wusterwitz, Kreis Schlawe (Pommern), tyska namnet för en ort i Pommern, se, Ostrowiec, Malechowo
Wusterwitz, Kreis Soldin (Brandenburg), tyska namnet för en ort i Brandenburg, se Ostrowiec, Dębno

Tyskland
Wusterwitz, en ort och kommun i Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Tyskland.
Amt Wusterwitz, kommunalförbund i Landkreis Potsdam-Mittelmark med Wusterwitz som huvudort.

Personer 
Engelbert Wusterwitz (ca. 1385–1433), historiker.